NGC 4983 (другие обозначения — MCG 5-31-138, ZWG 160.147, PGC 45542) — галактика в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4983
Волосы Вероники (созвездие)